La Serra de Montlleví és una muntanya de 973 metres que es troba entre els municipis de la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera i de Peramola, a la comarca de l'Alt Urgell.

Referències 

Muntanyes de la Baronia de Rialb
Muntanyes de Peramola